Spangen bezeichnet

 Spangen (Cuxhaven), einen Ort bzw. eine Gemarkung im Stadtteil Holte-Spangen der Stadt Cuxhaven
 den Namen der französischen Gemeinde Pange im Département Moselle von 1915 bis 1918
 Spangen (Rotterdam), Stadtteil von Rotterdam

Spangen oder Spången ist der Familienname folgender Personen:
 Bengt Gabriel von Spången (1728–1802), schwedischer Adeliger und Oberst der Artillerie

Siehe auch:
 Spange